Herkunft steht für:

 Abstammung von den eigenen Vorfahren
 Abstammung von Legenden abgeleitet, siehe Herkunftssage
 soziale Herkunft, das soziokulturelle Erbe von Ressourcen und Wertesystemen
 geografische Herkunft im Sinne des deutschen Infektionsschutzgesetzes, siehe Wohnsitz (Deutschland) #Diskriminierung wegen der Lage des Wohnsitzes
 Heimat, Ursprungsort eines Lebewesens
 Vaterland, das Herkunftsland, aus dem eine Person oder ihre Vorfahren stammen
 Mutterland, in manchen Kulturen im Sinne des deutschen „Vaterland“ verwendet

 Herkunft eines Lebensmittels, siehe Herkunftsbezeichnung
 Wortherkunft, Entstehung von Wörtern, Namen und Phrasen, siehe Etymologie

 Herkunft (Botho Strauß), autobiografischer Text von Botho Strauß (2014)
 Herkunft (Stanišić), Roman von Saša Stanišić (2019)

Siehe auch:
 Herkunftssprache (im Fall einer Übersetzung)
 Provenienz (Herkunft einer Person, Sache oder Pflanzenart)
 Herkunftsnachweis (Begriffsklärung)
 Origin (Begriffsklärung)